Rodnikowo () ist ein russischer Ortsname:
 Rodnikowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1928 Groß Wittgirren, 1928–1946 Mittenwalde, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Rodnikowo, untergegangener Ort in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Snappen, 1938–1946 Schnappen, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Rodnikowo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda